Die Internazionali di Tennis San Marino Open 2022 waren ein Tennisturnier, das vom 8. bis 14. August 2022 in San Marino stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2022 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 7. und 8. August 2022 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 149 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 150 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 144 kB)

ATP Challenger Tour 2022
Tennisturnier in San Marino (Stadt)